Дністер (парк, Біляївка)
 Дністер (парк, Вінницька область)